Великогу́бское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Медвежьегорского района Республики Карелии Российской Федерации. Административный центр — село Великая Губа.

Руководящий орган — глава поселения.

География 
Территория сельского поселения включает южную часть Заонежского полуострова и прилегающие к нему острова (Южный Олений остров, остров Кижи). Таким образом поселение с запада, юга и востока окружено водами Онежского озера. На севере граничит с Кяппесельгским, Шуньгским и Толвуйским поселениями.

На территории поселения находится бо́льшая часть биологического заказника Ламбасручейский. До 2015 года должен быть учреждён природный парк «Заонежский».

Население

Населённые пункты 
Большинство населённых пунктов поселения расположены на Заонежском полуострове.

В состав сельского поселения входит 38 населённых пунктов:

Фотографии

См. также 
 Великогубская волость
 Заонежье

Примечания

Ссылки 
 Объекты культурного наследия на территории Великогубского сельского поселения
 Великогубское поселение
 Карта поселения

Сельские поселения Медвежьегорского района Карелии